Аже́н () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, адміністративний центр департаменту Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на південь від Парижа, 120 км на південний схід від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 16273 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 30545,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Сайт міста 
 [ Розташування муніципалітету Ажен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна
Лот і Гаронна